El Cingle de la Creu és una cinglera que es troba al costat meridional del Pla de Busa, al municipi de Navès (Solsonès).

Referències 

Muntanyes de Navès
Cingleres del Solsonès